La encamisá se puede referir a las fiestas españolas de:

 La Encamisá de Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres.
 La Encamisá de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz.